est un film américain réalisé par Albert S. Rogell, sorti en 1941.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Public Enemies
 Réalisation : Albert S. Rogell
 Musique : Mort Glickman
 Société de production : Republic Pictures
 Pays d'origine : 
 Durée : 68 minutes
 Date de sortie : 30 octobre 1941

Distribution 

 Wendy Barrie : Bonnie Parker
 Edgar Kennedy : Biff
 William Frawley : Bang
 Marc Lawrence : Mike
 Nana Bryant : Emma
 Willie Fung : Lee Hong
 Paul Fix : Scat
 Russell Hicks : Tregar
 Peter Leeds : un journaliste
 Frank Richards : Shelby
 Wally Albright : Tommy

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1941
Comédie dramatique américaine
Film policier américain
Film de gangsters
Film américain en noir et blanc